La liste des footballeurs internationaux slovènes comprend tous les joueurs de football  en équipe de Slovénie A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Pologne-Slovénie du .

Références

Lien externe 
  Slovenia international caps | European football sur eu-football.info

Slovénie
Liste